

Вренешть () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Келінешть.

Вренешть () — село у Фалештському районі.
 Вренешть () — село у Синжерейському районі.